Chapman steht für:

 Chapman (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Af Chapman, schwedisches Vollschiff
 Belknap Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Chapman
 (2409) Chapman, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chapman (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Butler County, Alabama
 Chapman (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Montgomery County, Illinois
 Chapman (Kalifornien), Neighbourhood in Pasadena, Los Angeles County, Kalifornien
 Chapman (Kansas), Stadt (City) im Dickinson County, Kansas
 Chapman (Kentucky), Ort im Lawrence County, Kentucky
 Chapman (Maine), Stadt (Town) im Aroostook County, Maine
 Chapman (Montana), gemeindefreies Gebiet im Philipps County, Montana
 Chapman (Nebraska), Ort im Merrick County Nebraska
 Chapman (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Jackson County, Ohio
 Chapman (Oregon), Ort im Columbia County, Oregon
 Chapman (Pennsylvania), Borough im Northampton County, Pennsylvania
 Chapman (Texas), Ort im Rusk County, Texas
 Chapman (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Webster County, West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Chapman Branch Library, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 80003918
 Chapman Building, in Fullerton, Kalifornien, ID-Nr. 83001212
 Chapman Creek Pratt Truss Bridge, in Chapman, Kansas, ID-Nr. 03000375
 Chapman Farmhouse, in Duanesburg, New York, ID-Nr. 84003176
 Chapman-Barnard Ranch Headquarters, in Pawhuska, Oklahoma, ID-Nr. 01000208
 Chapman-Hall House, in Damariscotta, Maine, ID-Nr. 70000077
 Chapman-Hutchinson House, in Dublin, Ohio, ID-Nr. 79002688
 Chapman-Noble House, in Wichita, Kansas, ID-Nr. 06000962
 Chapman-Steed House, in Crawfordville, Georgia, ID-Nr. 02001218

geografische Objekte in der Antarktis:
 Chapman-Gletscher (Begriffsklärung)
 Chapman Hump, Nunatak im Palmerland
 Chapman-Nunatak im Mac-Robertson-Land
 Chapman Peak, Berg im Ellsworthland
 Chapman Point, Landspitze im Grahamland
 Chapman Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land
 Chapman Rocks, Felseninseln im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Chapman-Schneefeld in der Ross Dependency
 Lake Chapman, See im Viktorialand
 Mount Chapman, Berg im Ellsworthland

Siehe auch:
 Chapman House (Begriffsklärung)
 Chapman-Schicht, Bereich der Ionosphäre
 Chapman Stick, Saiteninstrument
 Chapman Township (Begriffsklärung)
 John H. Chapman Space Centre, Hauptsitz der kanadischen Raumfahrtbehörde